

Pessoas
Thomas Wolsey
Ou ainda:
César Zama - cujo psuedônimo era Wolsey

Localdiades

 Wolsey (Dakota do Sul)

Desambiguação